Бидар ():

Топонимы 
 Бидар — город в штате Карнатака, Индия.
 Бидар — округ в штате Карнатака, Индия.

Персоналии 
 Бидар Кадын-эфенди (1858—1918) — четвёртая жена османского султана Абдул-Хамида II.
 Бидар, Мартин (род. 1999) — чешский фигурист-парник, чемпион мира среди юниоров 2016 года.
 Бидар, Франсуа (род. 1992) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.